Бабышкино (), село, 
Чорненский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321485503.

Географическое положение 
Село Бабышкино находится в 3-х км от реки Плотва,
на расстоянии в 1 км расположены сёла Слизнево и Березки (Нефедовка).
Рядом с селом небольшой лесной массив урочище Мертелов.
Возле села небольшой песчаный карьер.

История 
В 1997 г. село Бабышкино присоединено к селу Нефедовка .

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Великобурлукского района